Ле Беско () — французская фамилия. Её носят следующие члены одной кинематографической семьи:

  (род. 1981) — французский актёр, сценарист и режиссёр.
 Изильд Ле Беско (род. 1982) — французская актриса и режиссёр.
 Майвенн Ле Беско или просто Майвенн (род. 1976) — французская актриса и режиссёр.